Чулуут ( — камень) может означать следующее:

 Чулуут — сомон в аймаке Архангай в Монголии
 Чулуутын-Гол — река на западе Монголии
 Цагаанчулуут — сомон в аймаке Завхан